Alexander IV. ist der Name folgender Personen:

Alexander IV. Aigos (323–310 v. Chr.), Titularkönig von Makedonien (317 bis 311 v. Chr.)
Alexander IV. (Papst) (~1199–1261), Papst (1254 bis 1261)
Alexander IV. (Georgien), König von Westgeorgien (1683 bis 1695)